Santuario della Beata Vergine del Carmelo (Montevecchia) – santuario a Montevecchia
 Santuario della Beata Vergine del Carmelo (Palmi) – santuario a Palmi